Municipio de Spring hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
 Municipio de Spring (condado de Jefferson, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Lincoln, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Searcy, Arkansas)
 Municipio de Spring (condado de Spink, Dakota del Sur)
 Municipio de Spring (condado de Boone, Illinois)
 Municipio de Spring (condado de Cherokee, Iowa)
 Municipio de Spring (condado de Butler, Kansas)
 Municipio de Spring (condado de Perry, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Berks, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Centre, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Crawford, Pensilvania)
 Municipio de Spring (condado de Snyder, Pensilvania)